Rijden kan betekenen:
 Het berijden van een auto of een ander vervoermiddel
 Links rijden, een verkeersregel
 Rechts rijden, ook een verkeersregel
 Het Nieuwe Rijden, een rijstijl
 Rekeningrijden, een retributie op verkeersgebied
 Joyriding of carjacking, het rijden in een gestolen auto
 Spookrijder, tegen een rijrichting in rijden
 Rijden (seks), een seksuele techniek
 Paardrijden, het berijden van een paard